Castello Malaspina – fortificazione di Fosdinovo in provincia di Massa
Castello Malaspina – fortificazione di Bosa in provincia di Oristano
Castello Malaspina – fortificazione di Osilo in provincia di Sassari
Castello Malaspina (o Rocca Malaspina) –  fortificazione di Massa
Castello Malaspina-Dal Verme – fortificazione di Bobbio, in provincia di Piacenza
Castello Malaspina di Varzi – fortificazione a Varzi, in provincia di Pavia

Pagine correlate 
 Malaspina (disambigua)
 Palazzo Malaspina
 Rocca Malaspina